

Astronomia 
 3493 Stepanov – asteroide della fascia principale

Geografia 
Repubblica Ceca
 Štěpánov – comune della regione di Olomouc
 Štěpánov nad Svratkou – comune della regione di Vysočina

Persone 
 Aleksej Stepanov – calciatore e giocatore di calcio a 5 russo
 Andrei Stepanov – calciatore estone
 Danil Stepanov – calciatore russo
 Igor Stepanov – calciatore lettone
 Milan Stepanov – calciatore serbo
 Sergey Stepanov – sassofonista e compositore moldavo
 Vasilij Stepanov – attore russo

Pagine correlate 
 Stepanova